Tesseract (, от др.-греч. τέσσαρες ἀκτῖνες — «четыре луча») — свободная компьютерная программа для распознавания текстов, разрабатывавшаяся Hewlett-Packard с середины 1980-х по середину 1990-х, а затем 10 лет «пролежавшая на полке». В августе 2006 г. Google купил её и открыл исходные тексты под лицензией Apache 2.0 для продолжения разработки. В настоящий момент программа уже работает с UTF-8, поддержка языков (включая русский с версии 3.0) осуществляется с помощью дополнительных модулей.

История 
Ядро программы Tesseract было разработано в Бристольской лаборатории Hewlett Packard и в Hewlett Packard Co, Greeley штат Колорадо в 1985—1994 годах. В 1996 были проведены значительные изменения и подготовлен порт для Windows. Затем, с 1998 года — частичная миграция с C на C++. Значительная часть кода изначально написана на C, но проводились доработки для совместимости с C++ компиляторами.

В настоящее время Tesseract 3.0 собирается под Linux с GCC 2.95 и старше и под Windows с Visual C++ 2008 Express и старше (поддержка Visual C++ 6 была удалена в версии 3.0).

На данный момент последней версией является Tesseract 5.0, основанная на LSTM.

Графические интерфейсы для Tesseract 
 Для Linux
 YAGF
 OCRFeeder
 gImageReader
 Для Windows
 gImageReader
 FreeOCR
 PDF24

Сайты на базе движка Tesseract 
 Распознавание текста в изображениях
 Free Online OCR

Зависимости 
 Leptonica

Интересные факты 
Программа Tesseract используется менеджером загрузок Tucan Manager для распознавания текстов в тестах CAPTCHA.

Примечания

Ссылки 
 Руководство по обучению программы русскому языку
 Страница с исходными кодами Tesseract Source
 Java/.NET GUI фронтенд для движка Tesseract OCR

Свободное программное обеспечение оптического распознавания символов
Программное обеспечение с лицензией Apache Software License
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Свободное программное обеспечение Google
Кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Windows